Abfallender Druck steht für:

 Bis unmittelbar zum Papierrand reichende Bedruckung, siehe Überfüllung (Druck)
 Reibungsverlust in Rohrleitungen, siehe Druckverlust

Siehe auch:
 Druckabfall